Каневкая ГЭС () — вторая ступень каскада гидроэлектростанций на территории Украины, в г. Каневе, Черкасская область, построенная на реке Днепр и входящая в состав «Укргидроэнерго».

Общие сведения 
Первый гидроагрегат Каневской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1972 году, последний (24-й гидроагрегат) был сдан в эксплуатацию в 1975 году.

В состав сооружений гидроузла входят:
 здание ГЭС, совмещенное с 24 водосливами;
 судоходный однокамерный шлюз;
 земляные плотины с обеих берегов Днепра;
 автомобильная магистраль.

Суммарная установленная мощность станции на 2021 год — 

500 МВт (до реконструкции 444 МВт 24х18,5 МВт). Годовая выработка в 2020 году — 573 млн кВт·ч, при напоре 7,4-12 метров (максимальный 13,2 м.). На гидроагрегатах установлены горизонтально-капсульные поворотно-лопастные турбины мощностью 23 МВт (до реконструкции 19,2 МВт)  и генераторы мощностью 22 МВт напряжением 6,3 кВ (до реконструкции 

18,2 МВт напряжением 3,15 кВ). Распределительное устройство базируется на нескольких блоках с трансформаторами мощностью 80 МВА (80 000 кВА), отдающих энергию на напряжении в 110 кВ.

Плотина станции образует Каневское водохранилище. Протяжённость напорного фронта 16,3 км, пропускная способность 7680 м³/сек, при напоре 7,2 метра.

С 1996 года проводится комплексная реконструкция ГЭС Днепровского каскада, с pеконстpукцией и заменой гидpосилового, электpотехнического, а также вспомогательного, механического и сантехнического обоpудования ГЭС. С 1997 по 2002 проведена первая очередь реконструкции, а с 2006 начата вторая.

Основные цели реконструкции: продление срока эксплуатации ГЭС, увеличение её мощности, выработки, надежности, улучшение качества производимой электроэнергии за счет совершенствования системы управления, создание современных условий труда в соответствии с действующими нормативными документами.

В первую очередь были реконструированы 2 гидроагрегата, блочные выключатели 110 кВ ТП-110 кВ, выключатели ОРУ-110 кВ и выключатели ВЛ-330 ТП ТЭС — Канев ГЭС.

Во вторую очередь реконструируются 22 гидроагрегата, а также оставшееся устаревшее электротехническое и вспомогательное оборудование.

Персонал станции в начале 2021 года состоял из 316 человек.

Ссылки 
 Укргідроенерго — Канівська ГЕС
 Каневская ГЭС
 Эксперт УНИАН об угрозах плотин ГЭС-водохранилищ Днепра 
 «Комсомольская правда» об угрозах плотины Киевской ГЭС и водохранилища 
 «Аргументы и факты» о реальных угрозах дамбы Киевского водохранилища и ГЭС 
 «Известия» о проблематике плотины Киевского водохранилища и ГЭС 

Гидроэлектростанции Украины
Укргидроэнерго